Un valet peut désigner :

Nom commun 
 un domestique, employé ayant pour rôle de servir : valet de ferme, de chambre, d'écurie, d'armes, etc. ; Un valet de pied est un homme à tout faire (serviteur, accompagnateur et garde du corps), lorsqu'il est en livrée, c'est un laquais.
Liste de valets royaux et impériaux ;
Valet de comédie au théâtre.
 une personne qui accompagne un catcheur vers le ring ;
 le valet qui est une figure du jeu de cartes français et anglais :
Valet de pique ;
Valet de cœur ;
Valet de carreau ;
Valet de trèfle ;
 un valet de menuisier, utilisé pour maintenir une pièce sur un établi ;
 un valet de charpentier, sorte de crampon à deux pointes pour la fixation de pièces de charpente ;
 un valet de nuit, cintre muni de pieds, conçu pour y déposer, le soir avant de dormir, les vêtements que l'on a prévu de porter le lendemain ;
 un valet de ballon, objet de forme torique en liège ou en matière synthétique servant, en chimie, à y déposer un ballon à fond sphérique ;
 le nom du périodique trimestriel de l'Association royale des descendants des Lignages de Bruxelles.

Personnalités

Patronyme 

 Géraud Valet de Reganhac (1719-1787), juriste et écrivain français ;
 Fred Valet, né en 1978, un écrivain suisse ;
Maxime Valet, né en 1987, escrimeur français ;
 René Valet (1890-1912), serrurier, individualiste et illégaliste, membre de la bande à Bonnot.

Pseudonyme 

Paul Valet, pseudonyme de Georges Schwartz, médecin et poète, 1905-1987.
Patronyme français